Лазурные небеса — высотный жилой комплекс в Казани, первое здание в городе, высота которого превышает 120 метров. Расположен в Советском районе, на пересечении проспекта Камалеева и улицы Патриса Лумумбы, по адресу проспект Альберта Камалеева, 1. Введён в эксплуатацию 29 ноября 2013 года.

Характеристики 
Здание имеет 37 надземных этажей, из которых 35 жилые и два технические (19-й и 37-й); и три подземные, на которых располагается парковка. Первые два этажа, находящиеся над землёй, представляют собой стилобат. План типового этажа здания представляет собой два сегмента круга размером 14,4 × 52,4 м, сдвинутых по своей продольной оси.   

 Площадь застройки — 2230 м²
 Количество надземных этажей — 37
 Количество подземных этажей — 3
 Количество квартир — 256
 Общая площадь здания — 66 912,66 м², в т. ч:
 Общая площадь квартирных этажей — 49 284,42 м²
 Общая площадь первого этажа — 1446,18 м²
 Общая площадь второго этажа — 1637 м²
 Общая площадь технических этажей — 3180 м²
 Площадь подземных этажей — 11 116,5 м²
 Общая квартирная площадь — 38 155,55 м²
 Паркинг жилого комплекса — 275 машин
 Общая площадь подземной автостоянки — 11 116,5 м²

Интересные факты 

 Изначально проект состоял из двух башен-близнецов, но в итоге было решено оставить лишь одну башню.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЖК «Лазурные небеса»

Здания и сооружения, построенные в 2013 году в России
Небоскрёбы Казани
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Небоскрёбы, построенные в 2013 году
2013 год в Татарстане